Змагання з плавання на 200 метрів вільним стилем серед чоловіків на Олімпіаді 2012 року пройшли 29–30 липня at the Центр водних видів спорту в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

200 метрів вільним стилем (чоловіки)